Fónagy Zoltán (1920–1984) református lelkész, esperes.
Fónagy Zoltán (1962) magyar történész.